Соревнования в спортивной ходьбе на 20 км у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 14 августа 2014 года на километровом круге, проложенном по городским улицам недалеко от реки Лиммат.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Старт заходу был дан 14 августа в 9:10 по местному времени. На дистанцию отправились 29 легкоатлеток из 14 стран. Соревнования прошли при прохладной погоде (до +16 градусов). После спокойной первой половины дистанции далее с каждым километром темп лидеров только увеличивался. Постепенно определилась тройка претендентов на медали: бронзовая призёрка Кубка мира 2014 года россиянка Эльмира Алембекова, украинка Людмила Оляновская и новоиспечённая чемпионка мира среди юниоров из Чехии Анежка Драготова. Примерно за 3 километра до финиша Алембекова оторвалась от соперниц и в дальнейшем уверенно контролировала своё преимущество. В очном споре за серебряную медаль победу одержала более опытная Оляновская. На счету Драготовой, помимо бронзы, оказался новый национальный рекорд.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | NJR — Национальный рекорд среди юниоров | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Примечания

Ссылки 
 

ходьба
Спортивная ходьба на чемпионатах Европы